Żygulski ist der Familienname folgender Personen:

 Kazimierz Żygulski (1919–2012), polnischer Kultursoziologie, Hochschullehrer und Politiker
 Roman Zygulski (* 1951), polnischer Kunsthistoriker und Lithographie-Künstler